Флаг Качкана́рского городского округа является основным (наряду с гербом) опознавательно-правовым знаком, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии. Флаг служит символом муниципального образования «Качканарский городской округ» Свердловской области Российской Федерации, символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 24 января 2002 года как флаг «муниципального образования город Качканар» (после муниципальной реформы — «Качканарский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1086.

Только 16 февраля 2012 года, решением Думы Качканарского городского округа № 9, в названии и в тексте предыдущего решения, слова «муниципальное образование город Качканар» были заменены словами «Качканарский городской округ».

Описание 
«Синее полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее изображение фигур герба города в золотом, чёрном, зелёном и белом цветах (согласно их расцветке в гербе). Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Фигуры герба представляют собой: заполненное зеленью пониженное стропило чёрно-золотого беличьего меха продетое в кольцо золотого ключа, положенного в столб, бородкой вправо.

Обоснование символики 
Синий цвет — символ достоинства жителей города и их мирного труда.

Зелёный цвет указывает на горное производство и природные богатства окрестностей.

Стропило несёт в себе указание на положение города в Свердловской области и на то, что добыча полезных ископаемых послужила его появлению. Золотой ключ — ключ от недр, а опрокинутое стропило отсылает к химическому знаку ванадия — V.

Чёрно-золотой беличий мех — указание на принадлежность к Среднему Уралу.

Примечания 

Символы Качканара
Флаги с изображением ключа